

Мінерал-Пойнт — місто, штат Вісконсин
 Мінерал-Пойнт — місто, штат Вісконсин
 Мінерал-Пойнт — селище, штат Міссурі